L'ultimo castello (The Last Castle), romanzo del 1966 scritto da Jack Vance
 The Last Castle – singolo di Richard Harris del 1976
Il castello (The Last Castle), film del 2001 diretto da Rod Lurie